Дуровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дуровичи — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Дуровичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.